Abdera – polis dell'Antica Grecia situata sulla costa della Tracia
Abdera – comune della Grecia
Abdera – antica città portuale nell'odierna Andalusia